Cordella är ett släkte av svampar. Cordella ingår i familjen Apiosporaceae, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor 

Sporsäcksvampar
Cordella